Il Gruppo II della Zona Euro-Africana (Europe/Africa Zone) è il secondo livello di competizione della Zona Euro-Africana, una delle tre divisioni zonali della Coppa Davis 2011. I due vincitori sono ammessi al Gruppo I.

Teste di serie:
 
 
 
 
 
 
 
 

Altre:
 
 
 
 
 
 
 
 

Formula: 16 squadre partecipanti. Torneo ad eliminazione diretta. Tutte le squadre prendono parte al torneo fin dal primo turno, gli ottavi di finale, fino a che non rimangono solo due squadre le quali vengono promosse al Gruppo I della zona Euro-Africana. Le otto squadre sconfitte nel primo turno disputano un turno eliminatorio parallelo fra di loro in cui le quattro sconfitte retrocedono al Gruppo III.

Tabellone

Primo turno

Gran Bretagna vs. Tunisia

Irlanda vs. Lussemburgo

Bielorussia vs. Bulgaria

Cipro vs. Ungheria

Marocco vs. Bosnia-Erzegovina

Estonia vs. Lituania

Danimarca vs. Monaco

Grecia vs. Lettonia

Secondo turno

Gran Bretagna vs. Lussemburgo

Ungheria vs. Bielorussia

Bosnia-Erzegovina vs. Estonia

Danimarca vs. Lettonia

Spareggi salvezza

Irlanda vs. Tunisia

Bulgaria vs. Cipro

Lituania vs. Marocco

Grecia vs. Monaco

Terzo turno

Gran Bretagna vs. Ungheria

Danimarca vs. Bosnia-Erzegovina

Verdetti
Promosse al Gruppo I nel 2012:  - 
Retrocesse al Gruppo III nel 2012:  -  -  -

Voci correlate
Coppa Davis 2011 Zona Euro-Africana Gruppo I
Coppa Davis 2011 Zona Euro-Africana Gruppo III - Europa
Coppa Davis 2011 Zona Euro-Africana Gruppo III - Africa

Collegamenti esterni
 

Coppa Davis 2011